Velleman ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Velleman (1875–1962), Schweizer Romanist, Hispanist, Dolmetscher und Lexikograf 
 J. David Velleman (* 1952), US-amerikanischer Philosoph
 Selma Velleman (* 1922), niederländisches NS-Opfer